Widawa – rzeka w zachodniej Polsce, dopływ Odry
 Widawa – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa
 Widawa – osada leśna w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Woźniki
 Widawa – część miasta i osiedle we Wrocławiu
 Widawa – gmina w województwie łódzkim, w powiecie łaskim

Zobacz też 
 Browar Widawa – browar restauracyjny w Chrząstawie Małej
 Stara Widawa – ramię boczne rzeki Widawa